Волоцков — фамилия и топоним:

 Волоцков — фамилия.
 Волоцков — хутор в Милютинском районе Ростовской области России.

Персоны
 Волоцков, Алексей Анатольевич (род. 1981) — российский политик, депутат государственной думы VIII созыва.